Gonzalo Lizardo Díaz Cúneo (Fray Bentos, 14 de abril de 1966) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como defensor.

Carreira 
Gonzalo Díaz se profissionalizou no Montevideo Wanderers.

Seleção 
Gonzalo Díaz integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 1987, sendo campeão.

Títulos 
 Uruguai
 Copa América: 1987

Naturais de Fray Bentos
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987